Коробово — название населённых пунктов:

Россия 
 Коробово — хутор в Красненском районе Белгородской области.
 Коробово — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Коробово — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Коробово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Коробово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Коробово — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Коробово — посёлок в Неманском районе Калининградской области, ранее Карлсберг.
 Коробово — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Коробово — деревня в Ленинском городском округе Московской области.
 Коробово — деревня в Раменском районе Московской области.
 Коробово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Коробово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Коробово — деревня в составе Относовского сельского поселения в Вяземском районе Смоленской области.
 Коробово — деревня в составе Тумановского сельского поселения в Вяземском районе Смоленской области.
 Коробово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Коробово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Коробово — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Коробово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Коробово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Коробово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Коробово — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Коробово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Коробово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Неофициальные и исторические названия 
 Неофициальное название села Дмитровский Погост в Шатурском районе Московской области.
 Название подмосковной деревни Тушино (ныне в составе города Москва) до последней четверти XIV века.